Горшколепов — русская фамилия. Известные носители:
 Горшколепов, Иван Семёнович (1923—2021) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы
 Горшколепов, Владимир Борисович (род. 1942) — военачальник, командующий 4-й отдельной армией ПВО, начальник Военной инженерной радиотехнической академии ПВО, генерал-лейтенант, кандидат технических наук, доцент.
 Горшколепов, Михаил Матвеевич (1910—1987) — Герой Социалистического Труда (1971), управляющий трестом «Уралруда», Свердловская область.